Вызов-ответ:
 Вызов-ответ — одна из технологий применяемых при борьбе со спамом
 Вызов-ответ — способ аутентификации, при котором секрет (в данном случае пароль) не передаётся по каналу связи
 Закон вызова и ответа — закономерность, которая по мнению британского философа Арнольда Тойнби, определяет развитие цивилизации.